Notre-Dame van Parijs, een kathedraal op het Île de la Cité, in het centrum van Parijs
 Notre-Dame de Paris (1956), een Frans-Italiaanse film van Jean Delannoy met Gina Lollobridgida en Anthony Quinn
 De klokkenluider van de Notre Dame (boek) (Frans: Notre-Dame de Paris), een boek van Victor Hugo uit 1831
 Notre-Dame de Paris (musical), een Frans-Canadese musical gebaseerd op het boek De Klokkenluider van de Notre Dame 

Zie ook
The Hunchback of Notre Dame (doorverwijspagina)